Себуано се може односити на:

 Себуано (језик) (Себуански језик)
 Себуано (народ) (Себуанци)